Марк Корнелий Малугинский (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, член второй коллегии децемвиров.

Марк Корнелий был сыном Луция Корнелия Малугинского, консула 459 года до н. э. Включение его, как и ряда других лиц, в децемвирскую коллегию источники приписывают козням Аппия Клавдия, стремившегося к единоличной власти и поэтому организовавшего победу на выборах удобных для него кандидатов.

Когда на земли Рима напали эквы, Марку Корнелию наряду с ещё четырьмя децемвирами поручили войну с ними. Но войско, недовольное политическим строем, не хотело воевать и было полностью разгромлено на Альгиде, после чего бежало в Тускул.

После примирения патрициев и плебеев Марк Корнелий, как и все его коллеги по должности, стал частным лицом и отправился в изгнание; его имущество было конфисковано.

Примечания 

Децемвиры
Корнелии
Военачальники V века до н. э.